Worona ist:
 der Name folgender Flüsse:
 Worona (Bystryzja), Nebenfluss der Bystryzja Nadwirnjanska in der Ukraine
 Worona, Nebenfluss des Chopjor in Russland
 Worona (Dnepr), Nebenfluss des Dnepr in der Ukraine
 Worona (Ugra), Nebenfluss der Ugra in Russland
 Worona (Wowtscha), Nebenfluss der Wowtscha in der Ukraine

 der Name folgender Dörfer:
 in Russland:
 Worona (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Worona (Pensa), in der Oblast Pensa
 in der Ukraine:
 Worona (Kolomyja), in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja
 Worona (Borsna), in der Oblast Tschernihiw, Rajon Borsna
 Worona (Kowel), in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel

 Der Name folgender Personen:
 Jekaterina Alexandrowna Worona (* 1975), russische Malerin und Bildhauerin

 der Titel eines Musikalbums (russisch „Krähe“) der Sängerin Linda, siehe Linda (Sängerin)